Coyuca de Benítez è un centro abitato del Messico, situato nello stato di Guerrero, capoluogo dell'omonimo comune.

Collegamenti esterni 
 * 

Centri abitati del Guerrero